Adam Frans van der Meulen (1632-1690), Zuid-Nederlands kunstschilder
Arjen van der Meulen (1987), Nederlands zwemmer
Daniël van der Meulen (1554-1600), koopman en diplomaat
Daniël van der Meulen (1894-1989), Nederlands diplomaat, ontdekkingsreiziger en schrijver
Dik van der Meulen (1963), Nederlands neerlandicus en schrijver
Evert van der Meulen (1955), Nederlands acteur
Gejus van der Meulen (1903-1972), Nederlands voetballer
Hans van der Meulen (1953), Nederlands klimmer
Harm van der Meulen (1925-2007), Nederlands bestuurder en politicus
Jozef Van der Meulen (1869-1931), Belgisch componist, muziekpedagoog, muziekcriticus en dirigent
Karst van der Meulen (1949), Nederlands programmamaker
Lennart van der Meulen (1959), Nederlands algemeen directeur van de VPRO
Manouk van der Meulen (1961), Nederlands actrice
Marinus Ernestus van der Meulen (1826-1904), Nederlands historicus
 Matheas van der Meulen, (1888-1967), Nederlands componist onder het pseudoniem Matthijs Vermeulen
Olof van der Meulen (1968), Nederlands volleyballer
Rimmer van der Meulen (1850-1925), Nederlands bibliothecaris
Roelof van der Meulen (1806-1833), Nederlands etser
Servaes van der Meulen (1525-1592), Zuid-Nederlands componist en organist
Sieuwert van der Meulen (1663−1730), Nederlands kunstschilder
Timothy van der Meulen (1990), Nederlands voetballer
Tjibbe Geerts van der Meulen (1824-1906), Fries volksschrijver
Vander Meulen (godshuizen), godshuizen in Brugge

Zie ook
Ter Meulen (achternaam)
Vermeulen (doorverwijspagina)